2010. године је била 61. сезона Формуле 1. Пре старта сезоне шампион из 2009-е Џенсон Батон је прешао у Макларен, док је браниоца конструкторске титуле Брон ГП, купио Мерцедес и променио је име у Мерцедес ГП. У новој сезони се вратио најуспешнији такмичар у исторуји Формуле 1 Михаела Шумахера након две године паузирања. А такође ће се такмичити три нова тима: Хиспанија рејсинг, Вирџин Рејсинг и Лотус Ф1 тим. Прва трка сезоне 2010. је одржана 14. марта у Бахреину

Ред Бул је освојио своју прву конструкторску титулу двоструком победом у Бразилу, трку пре краја шампионата, док је Себастијан Фетел такође осовјио своју прву шампионску титулу, у последњој трци шампионта и тиме постао најмлађи шампион Формуле 1 у историји дугој преко шест деценија.

Тимови и возачи

Резултати и пласмани

Велике награде

Пласман возача

Пласман Конструктора

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт Формуле 1

2010
Спорт у 2010.